

Джонстаун — місто, штат Колорадо
 Джонстаун — місто, штат Нью-Йорк
 Джонстаун — місто, штат Нью-Йорк
 Джонстаун — місто, штат Пенсільванія
 Джонстаун — місто в окрузі Полк, штат Вісконсин
 Джонстаун — місто в окрузі Рок, штат Вісконсин
 Джонстаун — селище, штат Небраска
 Джонстаун — селище, штат Огайо
 Джонстаун — переписна місцевість, штат Вайомінг

 Джонстаун — місто в окрузі Коагома, штат Міссісіпі
 Джонстаун — місто в окрузі Лебанон, штат Пенсільванія
 Джонстаун — місто, штат Техас
 Джонстаун — переписна місцевість в окрузі Колумбія, штат Пенсильванія